Bistum Trujillo steht für:
 Bistum Trujillo (Honduras), römisch-katholisches Bistum in Honduras
 Bistum Trujillo (Venezuela), römisch-katholisches Bistum in Venezuela
 Erzbistum Trujillo, römisch-katholisches Erzbistum in Peru